

Лемонт — селище, штат Іллінойс
 Лемонт — переписна місцевість, штат Пенсільванія